Евгений Никифоров:
 Никифоров, Евгений Алексеевич (в монашестве Савва; род. 1974) — священнослужитель, епископ Валуйский и Алексеевский Савва.
 Никифоров, Евгений Валерьевич (род. 1970) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Никифоров, Евгений Константинович (род. 1955) — председатель православного общества «Радонеж».
 Никифоров, Евгений Михайлович (1926—2000) — полный кавалер ордена Славы.